Merlin est un personnage de l'univers de fiction de Stargate, plus particulièrement de Stargate SG-1, inspiré de la légende du magicien Merlin.

Lorsque les Anciens quittèrent la cité d'Atlantis, certains firent le choix de revenir sur Terre ; parmi eux, un certain Myrddin. On ne sait que peu de choses de sa vie sur Atlantis (il s'appelait Moros, dernier chef du grand conseil d'Atlantis). Sa vie et son œuvre deviennent particulièrement importantes avec les légendes arthuriennes et sa table ronde. Arthur ne partira pas pour Avalon, mais se lancera dans la quête du Graal par la Porte des étoiles.

Daniel Jackson supposera (saison 9 ép. 01) que Merlin avait suivi la voie de l'illumination puis aurait repris forme humaine après avoir pris conscience du danger représenté par les Oris. Les pouvoirs donnés par les légendes humaines à Merlin, viendraient de ses multiples talents d'inventeur et des prouesses réalisées par sa technologie.

Afin de lutter contre les Oris, il va mettre au point un dispositif permettant d'annihiler les êtres de pure énergie comme les Oris : le Saint Graal ou Sangréal. Pour cacher ses recherches aux Anciens, il utilisa le Manteau d'Arthur : un dispositif permettant de passer dans une dimension alternative. Malgré cette précaution, les Anciens finirent par découvrir ses recherches et décidèrent de le stopper. En effet, même s'il a repris forme humaine, Merlin a conservé une partie du savoir acquis lors de l'Ascension et il s'en est servi pour construire le Sangréal, ce qui va à l'encontre de la doctrine de non-intervention. Les Anciens envoyèrent donc Morgane, celle-ci détruisit le Sangréal (elle n'était pas forcément d'accord mais si elle ne l'avait pas fait, ils auraient envoyé quelqu'un d'autre pour le faire) puis elle enferma Merlin dans une grotte où il devait demeurer dans la glace pour l'éternité. Il apparait par la suite qu'elle a fait ça pour protéger Merlin, afin de mettre à l'abri le seul homme capable de reconstruire le Sangréal.

Durant leur quête du Saint Graal, SG-1 trouva finalement Merlin en stase et le réveilla. Merlin commença à construire le Sangréal mais son corps était trop endommagé après 1000 ans de stase. Il décida alors de transférer sa conscience à Daniel Jackson via un appareil des Anciens, cet acte couta la vie à Merlin.

Il est interprété par Matthew Walker.

Ancien (Stargate)